Женска ватерполо репрезентација Канаде представља Канаду на међународним такмичењима у ватерполу за жене. Репрезентација Канаде присутна је у женском ватерполу од кад је он почео да се игра на међународном нивоу. У највеће успехе убрајају се четири медаље на Светском првенству, по две сребрне и бронзане и злато у Светском купу.

Резултати

Летње олимпијске игре 
 2000. – 5. место
 2004. – 7. место
 2008. – Није се квалификовала
 2012. - Није се квалификовала
 2016. - Није се квалификовала

Светско првенство 
 1986. – 4. место
 1991. –  2. место
 1994. – 5. место
 1998. – 6. место
 2001. –  3. место
 2003. – 4. место
 2005. –  3. место
 2007. – 6. место
 2009. –  2. место
 2011. – 8. место
 2013. – 8. место
 2015. – 11. место

Светска лига 
 2004. – 5. место
 2005. – 6. место
 2006. – 6. место
 2007. – 4. место
 2008. – 4. место
 2009. –  2. место
 2010. – 8. место
 2011. – 6. место
 2012. – 7. место
 2013. – 8. место
 2014. – 6. место
 2015. – 6. место
 2016. – 7. место

Светски куп 
 1979. – 4. место
 1980. –  3. место
 1981. –  Шампион
 1983. – 4. место
 1984. – Није учествовала
 1988. –  3. место
 1989. – 4. место
 1991. – 4. место
 1993. – 7. место
 1995. – Није учествовала
 1997. – 5. место
 1999. – 4. место
 2002. –  3. место
 2006. – 7. место
 2010. – 5. место
 2014. – Није учествовала

Види још 
 Ватерполо репрезентација Канаде

Спољашње везе 

 Ватерполо савез Канаде - званичан сајт
 Пливачки савез Канаде - званичан сајт

К
Ватерполо у Канади
Репрезентације Канаде